Claes is een achternaam. Het is wellicht een patroniem van de voornaam Klaas in een oude spelling. Hij komt trouwens nog als voornaam voor, bijvoorbeeld: Claes Oldenburg.

Bedrijf
Stokerij Claes, voormalige Belgische jeneverstokerij

Merknaam
 Claes, historisch Duits merk van motorfietsen

Personen met de achternaam Claes
Alain Claes, Belgisch radiopresentator
Albert Claes, Belgisch politicus
Allessia Claes, Belgisch politica
Anne Claes, Belgisch atlete
Barbara Claes, Belgisch actrice
Bart Claes, Belgisch politicus
Bavo Claes, Belgisch journalist en schrijver
Catalijn Claes, Nederlands schrijfster, pseudoniem van Friedaricha Godhelphine Vader-Kramer
Charles Claes, Belgisch notaris en politicus
Dirk Claes, Belgisch politicus
Ernest Claes, Belgisch schrijver
François Claes, Zuid-Nederlands en Belgisch ondernemer en politicus
Georges Claes, Belgisch wielrenner
Georges Claes, Belgisch wielrenner
Gert Claes, Belgisch wielrenner
Gertjan Claes, Belgisch volleyballer
Glenn Claes, Belgisch voetballer
Glenn Claes, Belgisch zanger
Hanne Claes, Belgisch atlete
Hilde Claes, Belgisch politica
Ingrid Claes, Belgisch politica
Ivo Claes, Belgisch atleet
Jacques Claes, Belgisch psycholoog, filosoof en hoogleraar
Jappe Claes, Belgisch acteur
Jean-Baptiste Claes, Belgisch advocaat en politicus
Jean-Baptiste Claes, Belgisch wielrenner
Jo Claes, Belgisch schrijver
Johnny Claes, Belgisch autocoureur en jazztrompettist
Lode Claes, Belgisch politicus en journalist
Louis Claes, Belgisch politicus
Patsy Claes, Belgisch journaliste, columniste en schrijfster
Paul Claes, Belgisch auteur, classicus en literair vertaler
Peter Claes, Belgisch bestuurder
Pierre Claes, Zuid-Nederlands en Belgisch advocaat en politicus
Raoul Claes, Belgisch advocaat en politicus
Rudi Claes, Belgisch dammer
Silvia Claes, Belgisch actrice
Sonja Claes, Belgisch politica
Stefanie Claes, Belgisch actrice, theaterregisseur en kunstenares
Virginie Claes, Miss België 2006
Willy Claes, Belgisch politicus en voormalig Navo-secretaris-generaal
Wim Claes, Belgisch componist en muziekproducer
Wouter Claes, Belgisch badmintonner

Andere
Goed Claes, park in de Belgische stad Bilzen

Nederlandse of Vlaamse achternaam